Панеа (также Панея от греч. «Панайа» — пресвятая (Богородица); , ) — скала, выходящая в море крутым юго-западным склоном. Находится в Симеизе, между горой Кошка и скалой Дива.

Скала имеет островерхую форму, высота — 70 м над уровнем моря. Её северо-западные и западные склоны — скальные стенки, уходящие в море и поэтому совершенно недоступны. Северо-восточные и восточные склоны скалы более доступны: здесь проходила древняя дорога, которая вела к трём отдельным небольшим площадкам. На одной из них были обнаружены фрагменты таврской керамики, что дает возможность предположить наличие здесь таврского поселения. Здесь находились также поселения X—XIII вв. с укрепленным монастырем, храм и жилые постройки. Сохранившиеся остатки боевых стен, башен свидетельствуют о наличии на скале генуэзской крепости конца XIV-начала XV века. Во время землетрясения 1927 г. обвалилась часть южного склона скалы Панея.

Примечания

Источники 
 Байцар Андрей Любомирович. Крым. Очерки исторической, естественной и общественной географии: учеб. пособ. / А. Л Байцар; Львов. нац. ун-т имени. Франка. — Львов. : Издательский центр ЛНУ ім. Ивана Франко, 2007. — 224 с.

Крымские горы
Скалы Симеиза